Table des caractères Unicode U+1F300 à U+1F5FF.

Divers symboles et pictogrammes

Table des caractères

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Miscellaneous Symbols and Pictographs, table sur le site Unicode.

01F30